Tampó o tampó higiènic, producte fet de cel·lulosa que serveix com a mètode de gestió menstrual.
 Tampó d'esponja o esponja menstrual, mètode de gestió menstrual similar a un tampó de cel·lulosa que està fet d'esponja natural o sintètica.
 Tampó de tinta, recipient on s'aboca la tinta líquida que es fa servir per impregnar-ne els segells de goma.
 Solució tampó o dissolució amortidora, solució química de la qual el pH es modifica molt poc per dilució o per addició de quantitats moderades d'àcids o de bases.
 Tampó TBE o Tris/Borat/EDTA, solució tampó que conté una mescla de base Tris, àcid bòric i EDTA.
 Tampó fosfat salí o PBS, solució tampó generalment utilitzada en recerca biològica.